Dies ist eine Liste der Städte in Jamaika.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Jamaika ist Kingston mit einer Einwohnerzahl von 584.627 (Stand 2011). Damit konzentriert sich rund ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

In der folgenden Tabelle sind die Städte über 5.000 Einwohner (2011), die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) vom 8. Juni 1982, 8. April 1991 und 4. Mai 2011 sowie die Verwaltungseinheit (County und Parish) zu der die Stadt gehört, aufgeführt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Statistical Institute of Jamaica
City Population - Historische Einwohnerzahlen der Städte Jamaikas

Fußnoten 

 
Jamaika